Конкурс песни «Евровидение-2004» (; ; ) стал 49-м конкурсом в истории Евровидения. Он прошёл 12 и 15 мая 2004 года на арене «Абди Ипекчи» в Стамбуле (Турция), благодаря турецкой певице Сертаб Эренер, занявшей первое место на конкурсе 2003 года в Риге. Впервые конкурс прошёл в новом формате, подразумевающем проведение полуфинала и финала. В финал сразу допускались 10 стран, занявших наивысшие места на предыдущем конкурсе, страна-хозяйка, а также представители «большой четвёрки» государств, вносящих наибольшую долю в бюджет ЕВС. Впервые в истории в конкурсе участвовало сразу 36 стран. Андорра, Албания, Белоруссия и Сербия и Черногория участвовали в конкурсе впервые, Монако вернулось после 25-летнего перерыва. Также должно было состояться возвращение Люксембурга после 11-летнего отсутствия, однако телекомпания RTL не смогла решить финансовые вопросы.

Все страны-участницы имели право на голосование в квалификационном раунде и финале, однако, Франция, Польша и Россия не транслировали полуфинал по причине неучастия в нём и поэтому не участвовали в первом голосовании. Впервые все 36 стран использовали телефонное голосование для определения результатов. При этом в ходе подсчёта голосов возникли проблемы с данным процессом в Монако и Хорватии.

На конкурсе был использован новый логотип с сердцевидным флагом. Лозунг конкурса звучал как «Под одним небом», акцентируя внимание на единстве Европы и важности европейской интеграции для Турции.

Впервые конкурс Евровидение выиграла Украина, участвовавшая в нём лишь во второй раз. Её представляла певица Руслана с композицией «Wild Dances». Второе место занял представитель Сербии и Черногории Желько Йоксимович с композицией «Lane moje», третье — представитель Греции Сакис Рувас с композицией «Shake it». Россиянка Юлия Савичева осталась на 11-ом месте. Это был последний конкурс в истории Евровидения, снимавшийся в формате 4:3.

Результаты

Полуфинал 
Участники, занявшие первые десять мест, прошли в финал.

12 баллов в полуфинале

Финал

12 баллов в финале

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на Евровидении 2002 в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни Евровидение 1992) и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни Евровидение 1984). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv